Collegio elettorale di Oneglia – collegio elettorale del Regno di Sardegna
Collegio elettorale di Oneglia – collegio elettorale del Regno d'Italia